Искусово — деревня в составе Казаковского сельсовета Вачского района Нижегородской области. Расположена на расстоянии 1 км на восток от районного центра — Вачи.

В прошлом — деревня Муромского уезда Владимирской губернии.

До 28 августа 2009 года находилась в составе Алтунинского сельсовета.

В Искусово есть стационарная телефонная связь, в нём также установлен «красный» таксофон с номером (83173) 78-149.

Из истории 
В 1840—50-х годах Искусово входило в состав владений князя Сергея Григорьевича Голицына.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вачского района